Спара́ксис () — род многолетних травянистых клубнелуковичных растений семейства .

Ряд видов спараксиса выращивают как декоративные садовые или оранжерейные растения.

Название 
Название имеет греческое происхождение, означает «расщепление концов прицветников».

Распространение 
Все виды рода Спараксис происходят с юга Африки, из Капской области. Один вид () интродуцирован в Калифорнии.

Культивирование 
Агротехника спараксиса сходна с агротехникой гладиолуса и тритонии. Клубнелуковицы не выносят морозов.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 15 видов:

Примечания 

Ирисовые
Флора Южной Африки